Cheriton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Cheriton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Cheriton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Cheriton – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Northampton
 Cheriton Bishop – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Cheriton Fitzpaine – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 North Cheriton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset